La Roque kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Roque-sur-Pernes, departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 La Roque-sur-Cèze, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 La Roque-Sainte-Marguerite, departementet Aveyron i regionen Occitanien, 
 La Roque-Esclapon, departementet Var i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 La Roque-Baignard, departementet Calvados i regionen Normandie, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar